Vilassar peut désigner:

Vilassar de Dalt, municipalité dans la comarca de Maresme
Vilassar de Mar, municipalité dans la comarca de Maresme

Homonymie de toponyme